La Copa Davis 1932 fue la 27.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 29 al 31 de julio de 1932. Francia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Estados Unidos por 3 a 2.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona América A

Zona América B

Zona Europa

Partido de la Inter-Zona

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1932